Konstantní symbol může znamenat:

 Konstantní symbol (peněžní převod) – identifikátor bankovních plateb v ČR
 konstantní symbol (matematická logika) – základní pojem matematicko-logické syntaxe